Правило склеювання — правило, що використовується в комп'ютерній інженерії для склеювання аргументів, взятих з «інверсією» (функцією "НЕ") та без неї.

Приклади склеювання у Диз'юнктивній та кон'юнктивній формах 

(ab)*(ab)=a - кон'юнктивна форма

Докази 

Інформатика